Le Trinitarie sono le religiose appartenenti a numerosi istituti religiosi femminili.

 Monache Trinitarie
 Religiose Trinitarie Scalze
 Suore della Santissima Trinità
 Suore Trinitarie di Madrid
 Suore Trinitarie di Roma